1. tisočletje | 2. tisočletje | 3. tisočletje  

11. stoletje | 12. stoletje | 13. stoletje | 14. stoletje | 15. stoletje | 16. stoletje | 17. stoletje 

 Druga stoletja  

Štirinajsto stoletje obsega leta od 1301 do vključno 1400. Pogovorno ga mešamo s stoletjem, ki vsebuje leta od 1300 do 1399.

Desetletja in leta 

Opomba: leta pred in po štirinajstem stoletju so pisana ležeče.

Stoletja